Demokritos (lateinisch Democritus) ist der Name folgender bekannter Personen:

 Demokrit von Abdera (460 bis um 380 v. Chr.), Philosoph (Vorsokratiker)
 Demokritos (Platoniker), Philosoph (Mittelplatoniker) des 3. Jahrhunderts
 Demokritos (Dichter), Epigrammdichter des 1. Jahrhunderts  

Demokritos bezeichnet außerdem:
 NCSR Demokritos, eine staatliche Forschungseinrichtung in Griechenland
 (6129) Demokritos, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Demokritos, oder hinterlassene Papiere eines lachenden Philosophen, das satirische Hauptwerk von Karl Julius Weber
Siehe auch
 Democritus